Wildner ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Wildner (* 1953), österreichische Schauspielerin
 Heinrich Wildner (1879–1957), österreichischer Diplomat und Tagebuchschreiber
 Johannes Wildner (* 1956), österreichischer Dirigent und Hochschullehrer
 Klaus Wolfgang Wildner (* 1962), deutscher Unternehmer
 Martina Wildner (* 1968), deutsche Schriftstellerin
 Michael Wildner (* 1970), österreichischer Mittelstreckenläufer
 Wander Wildner (* 1960), brasilianischer Sänger und Musiker